Фольк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фольк, Германн (1903—1988) — немецкий кардинал.
 Фольк, Иоганн Христоф Вильгельм (1835—1904) — немецкий теолог и университетский преподаватель в Дерпте.
 Фольк, Севастьян Раймундович (1859 — ?) — русский генерал-майор, георгиевский кавалер

Топонимы 
 Ле-Фольк — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.

См. также